Титовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Титовское сельское поселение — входит в Почепский район, Брянская область.
 Титовское сельское поселение — входит в Промышленновский район, Кемеровская область.
 Титовское сельское поселение — входит в Шаблыкинский район, Орловская область.
 Титовское сельское поселение — входит в Миллеровский район, Ростовская область.
 Титовское сельское поселение — входит в Кимрский район, Тверская область.